Charles Wood (18e eeuw), Isolator platina
Charles Wood (1800-1885), Brits politicus
Charles Wood (1866-1926), Iers componist
Charles Wood (1932-2020), Brits dramaturg